Диксон, Уильям:
  (1745—1804) — епископ Дауна и Коннора Церкви Ирландии (1784—1804).
  (1770—1816) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Теннесси (1799—1803), член Палаты представителей США (1801—1807).
 Диксон, Уильям (1860—1935) — американский изобретатель и кинематографист.
  (1866—1910) — шотландский футболист, игрок Футбольной лиги в составе клубов «Астон Вилла» и «Сток Сити».
  (1923—2002) — североирландский футболист.
  (1893—1966) — австралийский политик, председатель Законодательного совета Нового Южного Уэльса (1952—1966).
  (1898—1987) — командир ВВС Великобритании (1953—1955), глава Комитета начальников штабов и начальник штаба обороны (1956—1959).
  (1861—1940) — американский политик, член Палаты представителей США (1909—1913).
  (1823—1901) — британский теолог.
  (1838—1910) — американский политик, член Палаты представителей США (1891—1893).
 Диксон, Уильям-Хепворт (1821—1879) — английский путешественник.